Луций Калпурний Пизон Фруги (Lucius Calpurnius Piso Frugi) може да се отнася за:

 Луций Калпурний Пизон Фруги, историк, консул 133 пр.н.е.
 Луций Калпурний Пизон Фруги (претор 112 пр.н.е.), син на горния консул
 Луций Калпурний Пизон Фруги (претор 74 пр.н.е.), син на горния претор
 Луций Калпурний Пизон Фруги (узурпатор), узурпатор на Галиен 261 г.
 Луций Калпурний Пизон Фруги Лициниан, наследник на трона на Галба 69 г.